Завидово — деревня в Гагаринском районе Смоленской области России. Входит в состав Пречистенского сельского поселения. По состоянию на 2007 год постоянного населения не имеет. 
 
Расположена в северо-восточной части области в 19 км к северо-западу от Гагарина, в 28 км севернее автодороги . В 22 км юго-восточнее деревни расположена железнодорожная станция Гагарин на линии Москва — Минск.

История 
В годы Великой Отечественной войны деревня была оккупирована гитлеровскими войсками в октябре 1941 года, освобождена в марте 1943 года.

Примечания 

Населённые пункты Гагаринского района (Смоленская область)